Birell steht für:

 Birell (Schweiz), alkoholfreies Bier der Brauerei Hürlimann, Zürich
 Birell (Tschechien), alkoholfreies Bier der Brauerei Plzeňský Prazdroj und der Brauerei Šariš

Birell ist der Familienname folgender Personen:

 Tala Birell (1907–1958), österreichische Schauspielerin